Red Faction (computerspelserie), een serie van computerspellen ontwikkeld door Volition, Inc.
 Red Faction (computerspel), het eerste spel in de bovengenoemde serie